Taalverwerving (van babytaal tot standaardtaal)
 Taalverandering, de historische evolutie van talen (groei of verdwijning)